Start puede referirse a:
 Start, un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Richland en el estado de Luisiana (Estados Unidos);
 Start, un tabloide diario publicado en Serbia;
 Start-1, un vehículo de lanzamiento ruso;
 Start, un cereal producido por la empresa Kellogg desde los años ochenta, principalmente en el Reino Unido;

START (Strategic Arms Reduction Treaties: Tratados de reducción de armas estratégicas), una serie de tratados de reducción de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética:
 START I (1991)
 START II (1993)
 START III (1997) 
 Nuevo START (2010), iniciado para continuar los efectos de los anteriores tratados START.